One:
 One — песня и сингл Metallica из альбома ...And Justice for All.
 One — песня и сингл U2 из альбома Achtung Baby.
 One — песня Эда Ширана.
 ONE — трёхмерный файтинг для N-Gage.
 One — восемнадцатый студийный альбом британской группы Bee Gees.
 ONE — псевдоним японского мангаки.
  — некоммерческая организация, созданная в 2004 году на средства фонда Билла и Мелинды Гейтсов, которая борется с высокой степенью бедности и излечиваемыми болезнями.